A Dixie Mother – film del 1910 diretto da Van Dyke Brooke
 A Dixie Mother – film del 1913 diretto da Jay Hunt